Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1962 war die 18. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KKSz Kraków, während sich der Titelverteidiger WKSz Legion Warszawa mit dem dritten Platz begnügen musste.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1962.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 24 Mannschaften qualifiziert (von denen allerdings sechs nicht antraten), diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde, für welche außerdem die ersten Neun der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1961 vorberechtigt waren.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielort 

Die regionalen Vorgruppen wurden vom 5. bis 9. November 1961 gespielt, Austragungsorte waren Obrzycko (Gruppe I), das regionale Kulturzentrum (Wojewódzki Dom Kultury) in Koszalin (Gruppe II) und Warszawa (Gruppe III). Die Endrunde fand vom 24. Oktober bis 4. November 1962 in Wrocław statt.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe II

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Bydgoszcz, Szczecin und Gorzów Wielkopolski traten nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe III

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Łódź, Białystok und Olsztyn traten nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1962